Le nom de trident de Neptune est attribué à divers éléments :
 le symbole , représentant la planète Neptune ainsi que le dieu romain éponyme et son équivalent grec Poséidon ;
 l'opération Neptune's Spear (« Trident de Neptune »), le raid ayant mené à la mort d'Oussama ben Laden ;
 le triplet de planètes de masses proches de celle de Neptune (10, 12 et 18 masses terrestres) du système HD 69830.

Références